António dos Santos pode ser:
 António dos Santos (atleta)
 António dos Santos (bispo)
 António dos Santos (fadista)

Desambiguação